Die Spielzeit 2010/11 war die 18. reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten slowakischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde der ŠHK 37 Piešťany, der sich für die Extraliga-Relegation qualifizierte, in der er wie im Vorjahr dem MsHK Žilina unterlag. Der HK Brezno stieg in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften insgesamt 38 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für die Playoffs. Der Tabellenletzte nach der Hauptrunde stieg in die 2. Liga ab. Für die übrigen fünf Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

Im Zuge der Saisoneröffnung wurde ein neues Logo für die 1. Liga vorgestellt.

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 

Eishockeysaison 2010/11
1. Liga 2010